Денис Зуев:
 Зуев, Денис Евгеньевич (род. 1988) — белорусский спортсмен, выступающий в кикбоксинге и тайском боксе.
 Зуев, Денис Сергеевич (1978—1999) — российский военнослужащий, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, Герой Российской Федерации.